Sint-Joannes Vianneykerk (Heizijde), kerk in het gehucht Heizijde in de Belgische gemeente Lebbeke
 Sint-Joannes Vianneykerk (Chênée), parochiekerk in de Luikse deelgemeente Chênée
 Sint-Jan Maria Vianneykerk, voormalige kerk in Wilrijk